BDS est un code qui peut signifier :
 Barbade, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques ;
 .

BDS est aussi un sigle qui peut désigner :

 Beauftragter des Chefs der Sipo-SD, un délégué du chef de la Sipo-SD ;
 Bibliothèque départementale de la Sarthe, un service du Conseil général de la Sarthe ;
 Boycott, désinvestissement et sanctions, une campagne initiée par la société civile des Territoires palestiniens occupés ;
 Bureau des sports, une association d'école supérieure chargée des activités sportives ;
 Bloc démocratique sénégalais, un parti politique ;
 BeiDou Navigation Satellite System (en français, Beidou), le système de positionnement par satellites chinois ;
 Team BDS, un club de Esport maltais.

Code